

Patronymie
 Erich Brandenberger (1892–1955) est un General der Panzertruppen allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Jacques Edwin Brandenberger (1872-1954) est un chimiste, ingénieur textile suisse.